Rhizocarpon is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Rhizocarpales van de ascomyceten.

Enkelen Nederlandse soorten zijn:
 Bruin landkaartmos (Rhizocarpon distinctum)
 Gewoon landkaartmos (Rhizocarpon geographicum)
 Oeverlandkaartmos (Rhizocarpon lavatum)
 Klein landkaartmos (Rhizocarpon lecanorinum)
 Bleek landkaartmos (Rhizocarpon petraeum)
 Donker landkaartmos (Rhizocarpon reductum)
 Kustlandkaartmos (Rhizocarpon richardii)
 Geel landkaartmos (Rhizocarpon riparium)

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht ruim 80 soorten (peildatum februari 2023):

Rhizocarpales
Schimmelgeslacht